

Carriera 
Matilde Paoletti ha vinto 1 titolo in singolare e 2 titoli in doppio nel circuito ITF in carriera. Il 31 ottobre 2022 ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare alla 298ª posizione, mentre il 18 luglio 2022 ha raggiunto il best ranking nel doppio alla 387ª posizione.

Matilde ha partecipato agli Internazionali Femminili di Palermo 2022 grazie ad un invito e nell'occasione ha passato le qualificazioni; entrata per la prima volta nel tabellone principale di un torneo WTA, si è arresa alla più quotata francese Océane Dodin in due set. Ad agosto vince il primo titolo ITF in carriera, il $25,000 di Verbier battendo anche la favorita di casa e testa di serie n°1, Conny Perrin. A settembre riceve una wildcard per partecipare al torneo WTA 125 di Bari dove si spinge fino alle semifinali superando anche la n°112 Harmony Tan, al primo turno. S arrende alla connazionale Nuria Brancaccio che vince in rimonta. Oltre a salire di 312 posizioni il ranking poiché da 678 passa alla 366ª posizione, riceve anche un invito per il WTA 250 di Parma dive vince il primo incontro di un torneo WTA di questo livello, avendo la meglio su Gabriela Lee in tre set. Si arrende alla n°33 Irina-Camelia Begu che vince con un doppio 6-4.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (1)

Doppio

Vittorie (2)

Sconfitte (1)

Note

Collegamenti esterni